— японская компания, работающая на рынке оптических систем. Ассортимент продуктов от контактных линз и очковых линз до лазерного оборудования.  Основана в 1941 году, став первой в Японии компанией по производству оптического стекла.

Единственная компания в мире, которая производит стеклянные пластины для перспективных жёстких дисков технологии HAMR; выручка от производства стеклянных пластин для ЖД принесла ей 35 % от совокупного дохода, а остальные 65 % — это доход от продаж контактных линз и очков.
Также, компания является одним из заметных мировых производителей фотографических фильтров и цифрозеркальных камер под торговой маркой Pentax

1 июля 2011 года объявлено о сделке между Hoya Corporation и Ricoh, подразумевающую передачу подразделения по производству фототехники Pentax Imaging Systems Division в ведение Ricoh 1 октября 2011 года.

Немецкая компания Bresser GmbH заказывает для своих топовых бинокуляров шлифовку стекол на заводе Hoya в Японии.

Примечания

См. также 
 Pentax

Ссылки 
  Сайт Hoya Corporation

Компании Токио
Производители оптики
Производители фототехники Японии
Pentax